Кампо Ороз има више значења:

 Кампо Ороз (Кахеме), насеље у савезној држави Сонора у Мексику
 Кампо Ороз (Емпалме), насеље у савезној држави Сонора у Мексику